Якове́нкове (до 1948 — Киз-Авул, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.